Gothic (sorozat), a Piranha Bytes által fejlesztett videójáték sorozat
Gothic (videójáték), a Gothic sorozat első része
Gothic rock, egy zenei stílus
Gothic metal, a heavy metal egyik alműfaja
Gothic (film) 1986-os Ken Russell film